Eldora, une ville située dans le Colorado
 , une ville fantôme située en Floride
 Eldora, une ville située dans l’Iowa
 Eldora, une ville située dans le New Jersey
 Eldora, une ville située en Pennsylvanie

Voir aussi
 Eldora Speedway, un circuit de vitesse situé près de New Weston, Ohio
 Eldora, un grand voilier lancé en 1904.